Bertucci ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Bertucci (* 1990), brasilianischer Fußballspieler
 Giovanni Battista Bertucci (bl. im 16. Jahrhundert), italienischer Maler
 Ughetto Bertucci (1907–1966), italienischer Schauspieler